Гран-при Лаллы Мерьем 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2012 является 12-м в общей истории соревнования. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Фесе, Марокко — с 23 по 29 апреля 2012 года.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Анабель Медина Гарригес (№ 26 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Кики Бертенс побеждает в своём дебютном финале на турнирах ассоциации.
 Лаура Поус-Тио уступает свои дебютные финалы в обоих разрядах турниров ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Петра Цетковская выигрывает свой 1й турнир в сезоне и 2й за карьеру на соревнованиях ассоциации.
 Александра Панова выигрывает свой 2й турнир в сезоне и 3й за карьеру на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 Гран-при Лаллы Мерьем
 WTA Тур 2012
 Международные турниры WTA
 Гран-при Хассана II 2012

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA
 

Марокко
Теннис
Апрель 2012 года
2012